Horní Poříčí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Horní Poříčí (okres Blansko)
 Horní Poříčí (okres Strakonice)